Ру́я (устар. Руио, Руе, Руие; ; , Ruhijõgi, Ruhja) — река в Латвии и Эстонии. Приток Буртниекса, относится к бассейну Салацы.

Длина реки составляет 77 км (по другим данным — 85 км). Площадь водосборного бассейна равняется 962 км² (по другим данным — 992 км²). Объём годового стока — 0,29 км³. Уклон — > 0,5 м/км, падение — 40 м.

Вытекает из эстонского озера Рухиярв с юго-западной стороны на высоте 79 м над уровнем моря. Впадает в латвийское озеро Буртниекс с северной стороны на высоте 39 м над уровнем моря.

Примечания 

Бассейн Салацы
Реки Мазсалацского края
Реки Руйиенского края
Реки Буртниекского края
Реки Наукшенского края
Реки Вильяндимаа
Вецатская волость
Селинская волость
Руйиена
Ерская волость
Лодская волость
Вилпулкская волость
Кёнская волость
Наукшенская волость
Мульги (волость)
Пограничные реки